La famille Lovinfosse et de Lovinfosse (olim Goblet) est une famille belge originaire de Givet dont une branche a été anoblie en 1984.

Histoire 
Dans les actes notariaux liégeois des , on retrouve le nom sous différentes graphies : Loüinfosse, Lowinfosse, Lovenfosse, Lovinfosse…

La famille de Lovinfosse est issue de Jacques Goblet dit de Giver (né vers 1450) qui eut de son mariage avec Marie d'Odeur un certain Michel Goblet d'Odeur, écuyer, originaire de la région de Givet qui épousa en 1500 Isabelle de Résimont, fille du bourgmestre de Liège Barthélémy de Résimont (1500-1508). Cette dernière apporta en dot à son époux la terre dite de Lovinfosse située à Ougrée et la maison de la Tour en Hayeneux à Herstal.

Leur fils aîné, Michel, prit le nom de Lovinfosse et épousa en 1522 Barbe Coune de Fexhe. De ce mariage naquit Henri qui prit le nom  "Coune" venant sa mère et fonda la ligne d'Hayeneux, du nom du château qu'il possède et fut à l'origine de trois branches.
 La branche ainée, issue du mariage de Michel et de Gertrude Corbeau s'appelle dans un premier temps Coune de Lovinfosse puis Lovinfosse. Toutefois, il est probable que des membres de cette famille aient gardé simplement le nom Coune. Ces Lovinfosse vont s'allier à plusieurs grandes familles de Herstal, notamment des vignerons (Parent, Mulkay...).

 La deuxième branche issue du mariage de Mensis de Lovinfosse et de Barbe Falize va donner à Liège et à Herstal quelque bourgmestres, échevins et militaires ainsi que des armuriers. 

 La troisième branche, issue de Jacques Coune de Lovinfosse donnera essentiellement des brasseurs et des orfèvres. Nous ne savons pas si elle compte encore des représentants au .

De cette famille existe une seconde ligne issue du mariage d'Henri, frère cadet de Michel et d'Albertine de Longdoz tous deux établis à Ougrée.

La famille actuelle du nom de Lovinfosse est différente de l'ancienne famille  éteinte de Lovinfosse mentionnée au début du  siècle, qui posséda la terre de Lovinfosse à Ougrée (Belgique) et fit construire le Château de Lovinfosse.

Ascendance dans les Lignages de Bruxelles 
La famille de Lovinfosse se rattache aux Lignages de Bruxelles, notamment aux lignages Sweerts et Sleeuws, à travers les ascendances avec les familles Guinotte et van Dievoet, au lignage Serroelofs par les T'Serclaes-de Biolley, ainsi qu'aux lignages Serhuyghs, Serroelofs, Coudenbergh et Roodenbeke par leur ascendance Wittouck.

Généalogie de la branche anoblie en 1984 
Le 20 juillet 1984 trois fils (Luc, Jean et Philippe) de l'industriel Henri de Lovinfosse et de son épouse Fernande Roos obtiennent concession de noblesse belge avec port des anciennes armes de leur famille.

Henri de Lovinfosse, industriel, marié à Fernande Roos dont :
 Luc de Lovinfosse, éc. (1922-2007), entre autres président du Comité central belge de la Laine, lié à Le Billet de Waasmunster, habitant le Château de Beauvais à Azay-sur-Cher
 Michel de Lovinfosse, éc. (1950-2002)
 Alexis de Lovinfosse, éc. (1978),
 Antoine de Lovinfosse, éc. (2008), 
 Gaëtan de Lovinfosse MBA, éc. (1952), lié à Le Billet de Waasmunster
 Jean de Lovinfosse, éc.(1923-2010), 
 Dominique de Lovinfosse, éc. (1950), 
 Philippe de Lovinfosse, éc. (1930-2009)
 Édouard de Lovinfosse, éc. (1959),

Propriétés 
Château de Lovinfosse à Ougrée (Belgique)
Château de Beauvais à Azay-sur-Cher (2016)

Le Billet de Waasmunster 
Pour beaucoup, le nom de la famille de Lovinfosse est attaché à la publication du périodique Le Billet de Waasmunster.

Armes 

De sable à la croix engrêlée d'or, cantonnée au premier de trois gobelets d'argent.

Les armoiries figurent encore sur un vitrail de la maison dite « de Lovinfosse » à Herstal ainsi que sur l'autel latéral de l'église Notre-Dame de la Licourt).

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Jean-Paul Dardel, Autour de Perpète Urban. Dinant 1790 - Saint-Josse-ten-Noode 1843, . (Descendance Guinotte-van Dievoet, de Lovinfosse).
 Philippe de Bounam de Ryckholt et Georges de Hemptinne, Lettres de noblesse octroyées par Sa Majesté Baudoin Roi des Belges (1951-1991). Bruxelles, 1991, p. 173.
 Paul Janssens et Luc Duerloo, Armorial de la noblesse belge. Tome F-N. Bruxelles, 1992, p. 635. 
 Jean-François Houtart, Anciennes familles de Belgique. Bruxelles, 2008, p. 121 [anno 1494].
 État présent de la noblesse belge (2009), p. 271-276.

Articles connexes 
 Le Billet de Waasmunster
 Liste chronologique de familles belges
 Pierre-Michel de Lovinfosse
 Famille Guinotte
 Famille Van Dievoet 
 Famille Wittouck
 Lignages de Bruxelles

Liens externes 
 Armoiries Lovinfosse sur un vitrail de la maison dite « de Lovinfosse » à Herstal

Famille originaire de la principauté de Liège
Famille noble belge
Lignage Coudenbergh
Lignage Roodenbeke
Lignage Serhuyghs
Lignage Serroelofs
Lignage Sleeus
Lignage Steenweeghs
Lignage Sweerts
Ancienne famille belge
Famille belge